Spornoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Spornoje (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan

 Spornoje (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Spornoje (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Spornoje (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Spornoje (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk